
Termin -{GGR}- ima više značenja.

 Glukagonski receptor, ćelijski receptor
 Grodl Glen železnica, (), železnica na ostrvu Men